Niemcy:
 Aichach – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aichach-Friedberg
 Aichach – były powiat
 Aichach-Friedberg – powiat w kraju związkowym Bawaria